, un township du comté de Henry, dans l'Iowa.
 , un township du comté de Kandiyohi, dans le Minnesota.
 , un township du comté de Huron, dans l'Ohio.
 New London Township, un township du comté de Chester, en Pennsylvanie.

Homonymie de townships